Geografia:
 Cuba, illa del Carib
 República de Cuba, estat del Carib.
 Cuba (Portugal), poble i seu del municipi homònim a l'Alentejo (Portugal)
 La Cuba, poble de la província de Terol.
 Cuba (Alabama)
 Cuba (Illinois)
 Cuba (Kansas)
 Cuba (Missouri)
 Cuba (Nou Mèxic)
 Cuba (Nova York)
 Cuba City, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Biografies:
 Cuba Gooding Jr. (1968, Bronx, Nova York), actor i productor estatunidenc.